

Divisioni amministrative 
Circoscrizione Centrale – circoscrizione elettorale per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia.
Circoscrizione Centrale - Divisione amministrativa di terzo livello dell'Iran